De naam Narses verwijst naar verschillende personen

Narses (koning), koning van Perzië (293-301)
Nerses I (326-373), patriarch van de Armeense kerk (353-373)
Narses (generaal) (478-573), generaal onder keizer Julianus I van Byzantium
Narses (eunuch), populaire eunuch van keizer Justinianus I